Die Koumi-Linie (jap. , Koumi-sen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke, die zwischen den Bahnhöfen Kobuchizawa in der  Präfektur Yamanashi und Komoro in der  Präfektur Nagano verläuft und von der East Japan Railway Company (JR East) betrieben wird.

Daten 
 Länge: 78,9 km
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 31

Weblinks 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Yamanashi
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Nagano
East Japan Railway Company